Варе́никовское — село в Степновском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 198 км.

Расстояние до районного центра: 28 км.

История 
Дата основания: 1865.

Постановлением ВЦИК от 26.08.1929 г. хутор Яман переименован в село Варениково.

До 16 марта 2020 года Варениковское было административным центром упразднённого Варениковского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения преобладают русские (82 %).

Инфраструктура 
 Администрация Варениковского сельсовета
 Культурно-досуговый центр
 Детский сад № 5 «Тополёк»
 Средняя общеобразовательная школа № 7. Открыта 10 января 1972 года
 Колхоз «Чугуевский». Образован 3 марта (по другим данным - 1 апреля) 1957 года как совхоз «Чугуевский»

Памятники 
 Могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, и комсомольца Я. Вареникова, убитого кулаками. 1918, 1929 годы

Кладбище 
В границах села расположены 2 общественных открытых кладбища.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Степновского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке